Це поняття стосується твору братів Стругацьких та усього, що з цим пов'язано:

 Населений острів (повість) — фантастична повість братів Стругацьких. Перша частина трилогії про Максима Каммерера.
 Населений острів (фільм) — російський фантастичний художній фільм режисера Федора Бондарчука, екранізація однойменної повісті братів Стругацьких. В українському прокаті йшов під назвою "Залюднений острів".
 Населений острів (комікс) — комікс, зроблений в студії Артемія Лебедєва у 2009 році за мотивами одноймених фільму та повісті Аркадія і Бориса Стругацьких.